STCA est un sigle qui peut désigner :

 Semaine des transports collectifs et actifs, la STCA est organisée à Québec depuis 1991 par Accès transports viables, en collaboration avec divers partenaires, dont la Ville de Québec.

Sigles anglais
 Short Term Conflict Alert, c'est une alarme détectant le non-respect des normes de séparation entre deux avions. Cf. Gestion de la sécurité aérienne. (ne pas confondre avec le TCAS, autre instrument d'alarme).

Homonymie d'acronyme